«Мишель и Мишутка» — советский детский  фильм-шутка 1961 года режиссëра Аян Шахмалиевой производства киностудии «Ленфильм».

Премьера фильма состоялась 30 октября 1961 года.

Сюжет 
Знаменитый цирковой артист Мишель, перестав в отпуске тренироваться, чуть было не сорвал выступление, но его настоящий друг медвежонок Мишутка, всегда поможет и выполнит сложный трюк — полёт под куполом цирка за него.

В ролях 
 Валентин Филатов — дрессировщик, артист цирка. Народный артист СССР.
 его питомцы — звери из «Медвежьего цирка» Валентина Филатова.

Текст за кадром читает Зиновий Гердт.

Литература 
 Ленфильм. Аннотированный каталог фильмов (1918—2003).

Ссылки 
 Мишель и Мишутка

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1961 года
Детские фильмы СССР
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы СССР 1961 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы по сценариям Николая Эрдмана
Фильмы о цирке
Фильмы о медведях
Чёрно-белые фильмы СССР